Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1978/1979 — 43-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Впервые в истории чемпионом стал клуб Слован Братислава.

Формат 
Формула чемпионата осталась прежней: 12 команд играли в 4 круга, по результатам которых определялся чемпион. Впервые в истории чемпионом стал клуб из Словакии Слован Братислава. Серебряные медали завоевала Дукла Йиглава, бронзовым призёром стал Витковице. Главными героями чемпионата стали братья Мариан, Петер и Антон Штястны, которые на троих забили 103 шайбы, набрав суммарно 180 очков по системе гол+пас. Лучшим снайпером чемпионата стал Владимир Мартинец, забивший 42 гола в 45 играх. Это стало возможным, так как он выступал за две команды: Дукла Йиглава и Тесла Пардубице. 30 ноября 1978 года он должен был вернуться в Теслу и так получилось, что в 21-м туре он сыграл дважды: 26 ноября за Дуклу и 1 декабря за Теслу.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1. Владимир Мартинец (Тесла) — 42 шайбы

2. Мариан Штястны (Слован) — 39

3. Милан Новы (Кладно) — 37

Гол+пас

Состав чемпиона 
Вратари

Марцел Сакач — 43 игры/2.82 гола за игру, Павол Норовски — 5/5.9

Защитники

Йозеф Буковински — 44 игры/26 очков (11 шайб + 15 передач), Любомир Уйвары — 35/21 (3+18), Иван Черны — 44/11 (1+10), Любомир Рогачик — 44/10 (5+5), Милан Кужела — 43/10 (4+6), Владимир Урбан — 39/4 (1+3)

Нападающие

Мариан Штястны — 40/74 (39+35), Петер Штястны — 39/55 (32+23), Антон Штястны — 43/51 (32+19), Мирослав Миклошович — 42/34 (20+14), Ян Яшко — 42/25 (18+7), Душан Жишка — 44/23 (9+14), Мариан Безак — 44/21 (10+11), Душан Пашек — 36/21 (9+12), Милан Мруквя — 38/17 (9+8), Дариус Руснак — 28/13 (7+6), Эуген Крайчович — 5/4 (4+0), Франтишек Гейчик — 3/1 (1+0)

Тренер — Ладислав Горски

Ссылки 

 Сезон 1978/79 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1978 году
Спорт в Чехословакии в 1979 году
1978 год в хоккее
1979 год в хоккее